Niemcy:
 Landkreis Hildburghausen (pol. Powiat Hildburghausen) - powiat w kraju związkowym Turyngia
 Landkreis Hildburghausen - powiat w latach 1868-1952

Zobacz też:
 Hildburghausen